Ната́лья Никола́евна Кушнаре́нко (; ) — украинский учёный, специалист в области документоведения, библиотечного краеведения и библиотечно-информационной деятельности. Доктор педагогических наук Российской Федерации (1994), доктор педагогических наук Украины (1998), профессор, заслуженный работник культуры Украины (1999). Действительный член общественной организации «Международная академия информатизации» (1996).

Биография 
Родилась 21 октября 1950 года в городе Ингулец в шахтёрской семье.

В 1968 году окончила Ингулецкую среднюю школу. В 1968—1972 годах училась на библиотечном факультете Харьковского государственного института культуры (ныне — Харьковская государственная академия культуры). Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Координация комплектования фондов в условиях централизации сети государственных массовых библиотек». В 1972—1975 годах занимала должность преподавателя кафедры библиотечных фондов и каталогов ХГИК. В 1976—1979 годах обучалась в аспирантуре Московского государственного института культуры (ныне — Московский государственный университет культуры и искусств). В 1994—2002 годах — декан факультета библиотековедения и информатики ХГАК.

Научная деятельность 
Основоположник системного рассмотрения библиотечного краеведения в аспектах библиотечного фонда, контингента пользователей, материально-технической базы библиотеки и библиотечного персонала; автор более 200 научных и учебно-методических трудов, среди которых 3 учебника, 3 учебных пособия, 61 учебно-методическая работа, более 100 научных статей и 50 тезисов докладов. Заместитель ответственного редактора научного сборника «Вісник Харківської державної академії культури», член редколлегии научных журналов «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Бібліотечна планета», «Вісник Книжкової палати» и др. Организатор более 40 научно-практических конференций международного, всеукраинского и регионального уровней.

Источники

Ссылки 
 

Педагоги Украины
Преподаватели вузов Харькова
Выпускники Харьковского института культуры
Выпускники учебных заведений Кривого Рога